Кордейрус ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Брумаду. Население составляет 6391 человек на 2006 год. Занимает площадь 554,511 км². Плотность населения — 11,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 13.770.571,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.907,55 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,615 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический гумидный или сухой.

Муниципалитеты штата Баия